

Сібрінг — місто, штат Флорида
 Сібрінг — селище, штат Огайо